Première Division 2015/16 (Burkina Faso)
 Premiere Division 2015/16 (Dominica)
 Première Division 2015/16 (Frankrijk)
 Première Division 2015/16 (Niger)
 Première Division 2015/16 (Réunion)